Clinton-Washington Avenues – fermata della metropolitana di New York della linea IND Fulton Street
 Clinton-Washington Avenues – fermata della metropolitana di New York della linea IND Crosstown